Sisto ist der Name folgender Personen:

Familienname:

 Jeremy Sisto (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Meadow Sisto (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Pione Sisto (* 1995), sudanesisch-dänischer Fußballspieler

Vorname:

 Sisto Badalocchio (ca. 1585–1647), italienischer Maler
 Sisto Scilligo (* ?). italienischer Skilangläufer

Siehe auch:
 San Sisto
 Sixtus